Nueva Galicia – historyczne terytorium w Ameryce Środkowej, na terenie dzisiejszego Meksyku
 Nueva Galicia – historyczna nazwa wyspy Chiloé w Chile
 Nueva Galicia – periodyk publikowany w Madrycie w czasie hiszpańskiej wojny domowej

Zobacz też 
 Nowa Galicja, Galicja Zachodnia (1795–1803) – hist. jednostka podziału terytorialnego ziem polskich zagarniętych przez Austrię na mocy III rozbioru Polski w 1795